Seznam predsednikov Argentine. 

Argentina